Игорь Гранов:
 Гранов, Игорь Сергеевич (род. 1941) — советский футболист.
 Гранов, Игорь Яковлевич (1938—2021) — советский и российский композитор и музыкант.